LXA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lhasa (Cina)